Stephenson hace referencia a:

 Stephenson, localidad de la Argentina;
 Stephenson, localidad de la Míchigan, Estados Unidos;
 Stephenson, localidad de la Wisconsin, Estados Unidos;
 George Stephenson (1781-1848), ingeniero mecánico y civil británico que construyó la primera línea ferroviaria pública del mundo que utilizó locomotoras a vapor; o
 Neal Stephenson (1959-), escritor de ciencia ficción estadounidense.